Кржижано́вський — польське прізвище. Відомі носії:
 Кржижановський Гліб Максиміліанович — російський комуністичний діяч, вчений-енергетик.
 Кржижановський Сигізмунд Домінікович — радянський письменник і драматург, філософ, історик і теоретик театру.

Див. також 
 Крижанівський
 Крижановський
 Кшижановський
Польські прізвища